Factor VIII (en ocasiones escrito FactorVIII, Factor Viii, FVIII) es un quinteto Panameño de Punk Rock. El estilo de la banda se caracteriza por sus tendencias metaleras y claras sensibilidades punk rock; letras introspectivas, acompañadas por guitarras pesadas y ritmos pulsantes son algunos elementos constantes de sus canciones.
La banda cuenta con dos producciones discográficas de larga duración, EP, y también ha participado en un sinnúmero de discos recopilatorios. En sus 25 años FVIII ha logrado un alto nivel de notoriedad no solo por su música, pero también por sus desenfrenadas presentaciones en vivo que han sido catalogadas como "una descarga colectiva de energía entre el público y la banda". La banda ha actuado en tierras vecinas de la República de Panamá, al igual que en Cuba donde se presentaron en el Festival Caimán Rock en el 2007 frente a un público de 15.000 personas.

Biografía 

Factor VIII empezó en 1995 con miembros de una banda llamada Desorden Político, inició con la idea de reunir canciones por amor al arte. Un par de años después la banda aparecería en un CD de varios artistas llamado Tainaker II, después de eso las cosas se tornaron un poco más serias, un año después la banda grabó una canción llamada "Mijita" que supuestamente saldría en un CD de varios artistas en 1998, pero nunca pasó para esa fecha. La banda durante este período tuvo muchos cambios de alineación, incluso tuvo hasta 4 vocalistas diferentes hasta llegar a Jesús Armenteros, además de tres bajistas y dos bateristas diferentes. Ernesto Mantovani, quien ha sido miembro fundador, se ha mantenido inamovible de la banda y el segundo guitarrista Coloreto, quien estuvo una época en Big Fat Hen.
En el año 2000 la banda lanza al mercado su primera producción discográfica "...Y Todo Sigue Igual", grabada en los estudios Master Blaster de Evan Rodaniche, dicha producción obtuvo excelente aceptación por los críticos y los fanes, el cual fue seguido de exitosas presentaciones. Para la grabación y gira del disco la alineación estaba conformada por Jesús "Tutín" Almenteros, Ernesto "Tito" Mantovani, Roderick "Coloreto" Álvarez Alejandro "Piérdete 1" Sosa y Franco "Panky" Rivera. La banda en el segundo semestre del 2002 tuvo muy poca actividad y hubo algunos rumores de desintegración por la salida de la banda de Alejandro Sosa y Panky Rivera, pero volvió a unirse a finales de año, donde la banda se consagró como la banda más solicitada del popular programa de radio Voltaje 3, luego para hacer algunas presentaciones, entre ellas una en Los Pre-Shows de los Premios PanamaRock en donde se llevaran posteriormente el premio a "Mejor Banda Punk 2001-2002".

En el 2003 la banda decide iniciar la composición de temas para una segunda producción y solicita a Erick "Laggarto" Santamaría, conocido bajista de la escena panameña, quién ha participado además como productor de grupos como Os Almirantes y Fuckstars, para que se integrara a la banda para futuras presentaciones y grabaciones. Tito Mantovani deja la banda por motivos de estudios en el extranjero y se integra Juan Frochaux en la batería. A mediados de 2003 la banda inicia una fuerte campaña de promoción iniciando con la grabación del nuevo sencillo "Kabanga", el cual logra gran aceptación entre el público y a un nivel de emisoras radiales comerciales, llegando donde la banda nunca había podido lograr estar en sus ocho años previos de trayectoria. Firmar el patrocinio de una importante marca de ropa internacional, lo cual los posiciona entre los grupos elite de Panamá, cuya reafirmación la obtienen al ser nominados por segundo año consecutivo a Los Premios PanamaRock, en su segunda edición, donde obtienen nuevamente el preciado galardón, consagrándose como la banda más importante del género Punk en el 2003.

En el 2004 Factor VIII inicia la grabación de su segunda producción y a la vez manteniéndose activos todo el año presentándose en vivo la mayor cantidad de veces posible. En septiembre PanamaRock anuncia las nominaciones a los premios en su tercera edición, donde el vocalista de la banda Tutín obtiene una nominación a "Mejor Intérprete del Año", premio que a la postre se llevaría para su casa el 1 de diciembre de 2004 en la entrega. A finales de 2005 la banda culmina la grabación de su esperada segunda producción, la cual se envió a Nueva York para su masterización. El álbum titulado "Agenda" es lanzado el 18 de enero de 2006 y su sencillo punta de lanza es el tema "Suerte", el cual en poco tiempo se convierte en uno de los temas más sonados y exitosos de la historia del Rock nacional, con un videoclip que inclusive fue emitido por la señal de MTV para Latinoamérica.

El 2006 fue un año de mucho trabajo para Factor VIII, que ve a finales del mismo cosechado sus frutos al obtener 4 nominaciones para los Premios PanamaRock 2006 y gana los premios a Mejor Banda Punk (por tercera vez) y el premio más importante de la noche, el de "Disco del Año". Para dicha premiación Noticias MTV realiza una nota completa sobre la banda. En el 2007 el grupo viaja al exterior para realizar una presentación muy importante en La Habana Cuba, con una excelente respuesta del público, y además participan este mismo año como teloneros del concierto del grupo mexicano Panda en la ciudad de Panamá. En abril de 2008 estrenan el videoclip del tema "Agenda".

Han abierto conciertos a bandas de renombre del género Punk Rock como Lagwagon, The Ataris, 2 Minutos, CJ Ramone, Panda, Bouncing Souls y Attaque 77.

En el segundo semestre del 2018 la banda cambia nuevamente de alineación, regresando a la banda Alejandro Sosa en el bajo y el ingreso de Henry Cárdenas en la batería, cuya alineación se mantiene hoy en día.

En marzo de 2019, se presentaron en el Festival Mupa de Panamá, donde tuvieron la oportunidad de compartir tarima con artistas internacionales como “Control Machete” de México, “Dr. Krápula” de Colombia, “Residente” de Puerto Rico, “Los Cafres” de Argentina, entre otros nacionales.
Actualmente están trabajando en temas nuevos para lanzar el 3er disco.

Integrantes 

 Jesús “Tutín” Armenteros: Vocalista
 Roderick “Coloreto” Álvarez: Guitarra Lead y coros
 Henry J. Cárdenas: Batería
 Alejandro Sosa: Bajo
 Ernesto "Tito" Mantovani: Guitarra (Secundaria)

Discografía

Álbumes de estudio 

 ...Y Todo Sigue Igual (2000)
 Agenda (2006)

Extended Plays y recopilatorios 

 El Tainaker 2 (Kiwi Records 1997) - "Sras. y Sres.", "Avestruces". 
 Panamá Connection (Kiwi Records 1998) - "Sras. y Sres."
 My Name Is Punk (Independiente 2000)
 Tributo a La Polla Records (Discos Suicidas 2001) - "Los Monos"
 Kabanga y Desliz EP (Factor VIII, Inc. 2002) - "Kabanga", "Desliz".

Enlaces externos 

 Página oficial de Factor VIII
 Blog de Factor VIII
 Cuenta de Twitter de Factor VIII
 Myspace de Factor VIII
 Documental Factor VIII en Cuba parte 1
 Documental Factor VIII en Cuba parte 2
 Documental Factor VIII en Cuba parte 3
 Video de Agenda

Quintetos de música de Panamá
Grupos de música de Panamá
Grupos de rock de Panamá
Grupos de punk rock de Panamá
Grupos de heavy metal
Grupos de música de los años 1990
Grupos de música de los años 2000
Grupos de música de los años 2010
Grupos de música formados en 1995
Grupos de música formados en los años 1990